Le tournoi Open de Macao 2015 est l'édition masculine 2015 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 15 au  à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Steven Liu.

Max Lee remporte son plus grand titre en s'imposant face à Fares Dessouky.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2015
 Open de Macao (squash)
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2015
2015 à Macao
Squash en 2015
Sport en septembre 2015